Ливанская премьер-лига 2007/2008  — 60-й сезон чемпионата Ливана по футболу. Всего в чемпионате приняло участие 12 команд, клуб «Аль-Ахед» в первый раз в своей истории завоевал титул чемпиона. Сезон начался 20 октября 2007 года и закончился 26 июня 2008 года.

Клубы-участники 
«Эр-Райян» и «Салам Згарта» вылетели из премьер-лиги по итогам сезона 2006/2007, заняв последние 2 места. Его заменили клубы из 1-й лиги: «Расинг» и «Аль-Иршад».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Чемпионат Ливана 2007/2008 на www.rsssf.com 

Футбол в Ливане